Сезон 1921/22 стал для «Манчестер Юнайтед» 26-м сезоном в Футбольной лиге и 11-м сезоном в Первом дивизионе.

«Юнайтед» завершил сезон на последнем 22-м месте и выбыл во Второй дивизион, где не выступал с 1906 года.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1921/22 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1921/1922
Манчестер Юнайтед